

Patronyme
 Alphonse Théraulaz , (1840-1921), fut une personnalité politique suisse.
 Yvette Théraulaz, (1947- ), est une actrice, chanteuse suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme